Фуже́р-сюр-Б'євр () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 70 км на південний захід від Орлеана, 17 км на південь від Блуа.

Історія 

1 січня 2019 року Фужер-сюр-Б'євр, Контр, Фен, Ушам i Тене було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Контруаз-ан-Солонь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 331 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 858,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фужер-сюр-Б'євр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фужер-сюр-Б'євр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер